O Grande Oriente do Estado do Amazonas, de sigla GOEAM, é uma instituição federada ao Grande Oriente do Brasil (GOB), a maior potência maçônica das Américas, com sede em Brasília, Distrito Federal. Um Grande Oriente é formado pela união de três ou mais Loja Maçônicas de Ritos diferentes enquanto as Grande Lojas é composta somente por um Rito.

No Brasil, existem 26 Grandes Orientes Estaduais, incluindo o Grande Oriente do Estado do Amazonas, que foi refundado em 2 de abril de 1979 por várias lojas maçônicas de Manaus.

A maçonaria é uma sociedade de carácter universal, cujos membros cultivam os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade e o aperfeiçoamento intelectual, sendo assim uma associação iniciática e filosófica. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por Lojas, "todas iguais em direitos e honras, e independentes entre si."

O Grande Oriente do Brasil (GOB) é a mais antiga Potência Maçônica brasileira. O GOB participou ativamente em momentos cruciais da história brasileira, como a abolição da escravatura e a Proclamação da República.

Histórico 
O antigo Grande Oriente do Amazonas, fundado em 1904, declarou independência do GOB em 1927, com adesão de todas as Lojas do Amazonas e Acre,exceto a Loja de Cruzeiro do do Sul - AC, passando a denominar-se Grande Oriente do Amazonas e Acre.

Somente em 1961 o Grande Oriente do Amazonas e Acre transformar-se-ia em GLOMAM - '''Grande Loja do Estado do Amazonas, Acre, Guaporé e Rio Branco.

Após sete anos de independência do Grande Oriente do Amazonas e Acre, o Grande Oriente do Brasil(GOB) voltou a ressurgir, no Estado do Amazonas, através da fundação da Loja Unificação Maçônica, no dia 15 de novembro de 1934, que durante um largo período foi a única a arvorar a sua bandeira, em toda a extensão do nosso território. Dela, surgiu, em 1945, a Loja Vitória das Nações Unidas, origem das atuais Lojas Vitória das Nações Unidas, do Rito Adonhiramita, e Oriente Unido, do Rito Escocês Antigo e Aceito.

A 24 de Junho de 1978, na posse do Grão-Mestre Geral Osires Teixeira, presentes os delegados estaduais, foram definidas duas metas básicas: a transferência do Poder Central, para Brasília, e a criação de Orientes Estaduais, o que seria confirmado por expediente de 18 de julho, informando a possibilidade de eleições.

Embora na Carta Constitutiva do Grande Oriente da Amazônia Ocidental conste o dia 4 de março de 1979, como a data de sua fundação, ele só passou a existir formalmente com o Decreto Nr 2633, de 30 de março de 1979, do Grão-Mestre Geral Osires Teixeira, deferindo a criação daquele Grande Oriente, compreendendo as Lojas do Estado do Amazonas e dos Territórios Federais de Rondônia e Roraima, com sede em Manaus, não incluindo o Acre, que permaneceria como delegacia, até aos tempos atuais.

O crescimento do GOB, na região, ensejou a criação do Grande Oriente de Rondônia (GOER), fundado a 18 de dezembro de 1981 e a criação do Grande Oriente de Roraima(GOERR), fundado em 24 de maio de 1999.

Evolução 
A Delegacia do GOB no Estado do Amazonas foi criada em 1934. Na época a jurisdição do GOB na Amazônia Ocidental restringia-se a um total de vinte e seis lojas, sendo oito, no Acre, e dezoito, no Amazonas, incluindo três de Rondônia.

 Um Pouco de História - Eron Penha de Menezes -Boletim Informativo Nr 13, de setembro de 1996 - GOER -Rondônia.
 Boletim do GOB Nr 01, Janeiro de 1957.
 Relação de Lojas Subordinadas ao GOER.
 Levantamento Histórico da Maçonaria do GOB, no Estado do Acre - Antônio de Souza Brito - Prancha Nr 5, de 21 de maio de 1996.
 Dados Históricos - Boletim Informativo Mensal do GOAO - Nr 1, julho de 1979.
 Relação de Lojas de Roraima - Prancha Nr 67, de 27 de novembro de 1996, do delegado Manuel Norberto - Roraima.

Ligações externas 
 Site do Grande Oriente do Brasil
 GOEAM - Grande Oriente do Estado do Amazonas
 Loja Acácia do Amazonas - Juridicionada ao GOEAM
 Loja Vitória Régia - Juridicionada ao GOEAM
 Loja Fraternidade União - Juridicionada ao GOEAM
 Loja Moacyr Alves  - Juridicionada ao GOEAM
 Loja Mozart  - Juridicionada ao GOEAM

Maçonaria
Grande Oriente do Brasil
Organizações do Amazonas